McIndoe ist der Familienname folgender Personen:

 Alan McIndoe (* 1964), australischer Rugbyspieler
 Michael McIndoe (* 1979), schottischer Fußballspieler
 Walter D. McIndoe (1819–1872), US-amerikanischer Politiker
 Wayne McIndoe (* 1972), neuseeländischer Hockeyspieler